Перт:
 Перт — город в Шотландии,
 Перт — город в Австралии,
 Перт — город в Канаде.